Caiac canoe a fost inclus în programul olimpic de la Jocurile Olimpice din 1936 de la Berlin, după ce a fost un sport demonstrativ la cele din 1924 de la Paris.

Probe

Slalom

Sprint

Clasament pe medalii

Sportivii cei mai medaliați
Canoe slalom

Canoe sprint

Țări

Referințe
 
  Canoeing  pe Sports Reference